minerały – w mineralogii
 minerały – jako potoczna nazwa soli mineralnych